Филёвский парк:
 Филёвский парк — парк на западе Москвы
 Филёвский парк — станция метро, расположенная недалеко от одноимённого парка
 Филёвский Парк — район Москвы, названный по одноимённому парку